Леонард Жута (; 9 августа 1992 года, Гётеборг) — македонский футболист, защитник клуба «Хеккен».

Карьера 
Леонард Жута родился в шведском Гётеборге и начал заниматься футболом в местном клубе «Вестра Фрёлунда», а затем продолжил это делать в «Хеккене». 12 апреля 2012 года он дебютировал на высшем уровне, выйдя на замену в самой концовке домашнего поединка против «Мьельбю».

31 августа 2015 года Леонард Жута заключил трёхлетний контракт с хорватской «Риекой».

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на hrnogomet.com
 
 
 

Футболисты Швеции
Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Риека»
Игроки ФК «Хеккен»